Шлейф ( — «бант», «петля»,  — «тащить», «волочить»):

 Шлейф — длинный, волочащийся сзади подол женского платья.
 Делювиальный шлейф — в геологии полоса отложений, окаймляющая подножье возвышенности.
 Шлейф в вулканологии — выбросы газов, пепла или вулканических бомб из вулкана, находящиеся в воздухе.
 Шлейф в сельском хозяйстве — набор навесных и прицепных орудий к сельскохозяйственной машине или трактору.
 Шлейф в молочном животноводстве — часть стада молочно-товарного хозяйства, которая находится вне периода лактации. В его число могут входить телята, не достигшие половой зрелости, тёлки до отёла, коровы сухостойных и сервис-периодов и т. д.
 В электросвязи и электротехнике — кабель, провод, связывающий несколько элементов:
 Шлейф в компьютерной технике — сленговое название ленточного (плоского) кабеля. Например, шлейфы обычно используют для подключения жестких дисков, оптических дисководов и других узлов к материнской плате компьютера.
 Шлейф в электроэнергетике — отрезок провода, соединяющий на анкерной опоре натянутые провода соседних анкерных пролётов воздушной линии электропередачи.
 Шлейф в связи — соединённые на другом конце провода одной пары. Сопротивление шлейфа — это суммарное сопротивление двух проводов одной пары.
 Шлейф — электрическая цепь, соединяющая выходные цепи извещателей, включающая в себя вспомогательные элементы и соединительные провода и предназначенная для передачи на приемно-контрольный прибор извещений, а в некоторых случаях и для подачи электропитания на извещатели.
 Шлейф (англ. stub, жарг. стаб — обрубок, отрезок) в радиотехнике — электрическая цепь, представляющая собой отрезок линии передачи и подключенная одним концом к другой электрической цепи. Шлейф — элемент тракта СВЧ, используемый в согласующих устройствах, электрических фильтрах, антенной технике и др. в качестве емкости, индуктивности, резонатора. Шлейф — элемент с распределенными параметрами, работает в режиме стоячей волны (то есть при полном отражении электромагнитной волны от конца, противоположного подключенному к электрической цепи), в связи с чем не считается шлейфом ответвление линии передачи от электрической цепи, служащее для передачи энергии потребителю.
 параллельный, последовательный — подключенный соответственно параллельно или последовательно (например, в разрыв сигнального проводника электрической цепи)
 полуволновый, четвертьволновый (например, металлический изолятор) — электрическая длина которого равна соответственно половине или четверти длины волны в линии передачи шлейфа
 емкостной, индуктивный — импеданс которого со стороны электрической цепи, к которой шлейф подключен, на указанной частоте или в полосе частот имеет соответственно емкостной или индуктивный характер
 разомкнутый, короткозамкнутый, нагруженный — по соответствующему состоянию на конце, противоположном подключенному к основной электрической цепи
 двухпроводный, коаксиальный и т. п. — по типу линии передачи, из которой шлейф выполнен
 подстроечный — в конструкции которого предусмотрена возможность изменения параметров (как правило, длины)
 Шлейф-вибратор (петлевой вибратор, вибратор Пистолькорса) в антенной технике — полуволновая вибраторная антенна, в которой разрезной вибратор подключен дальними от точки питания концами к проводнику, расположенному параллельно ему на небольшом расстоянии.